

Geografia

Niemcy 
 Burgstall – dzielnica Creglingen
 Burgstall – dzielnica Deggendorf
 Burgstall – gmina w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Börde

Włochy 
 Burgstall – miejscowość

Zobacz też 
 Purgstall